Tell al-Obeid, archeologische locatie in Irak
 Obeidcultuur, archeologische cultuur 
 El Obeid, stad in Soedan